

Comunas italianas 
 Camerata Cornello — comuna da região Lombardia

 Camerata Nuova — comuna da região Lácio
 Camerata Picena — comuna da região Marche

Grupos instrumentais 
 Camerata Carioca
 Camerata Fiorentina
 Camerata Florianópolis
 Camerata Brasileira
 Camerata Brasiliana
 Camerata da Irlanda

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música